Löfström (eller Lövström) är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Löfström - fiktiv figur
 Anders Petter Löfström - politiker
 Anna Löfström - skådespelare
 Ernst Löfström - militär
 Folke Löfström - arkitekt
 Frans Löfström - författare
 Inge Löfström – präst och författare
 Magnus Löfström - sångare
 Monica Lövström - politiker
 Tomas Löfström - författare

Svenska efternamn